Heimat peut désigner :
 , un terme allemand idiomatique englobant la notion de terre natale, de terre d'enfance et de lieu où l'on vit ;
 de ce concept a été tirée une série télévisuelle et cinématographique allemande réalisée par Edgar Reitz :
 Heimat, mini-série en 11 épisodes diffusée à la télévision allemande en 1984 ;
 Die Zweite Heimat, mini-série en 13 épisodes diffusée à la télévision allemande en 1993 ;
 Heimat 3, mini-série en 6 épisodes diffusée à la télévision allemande en 2004 ;
 Heimat Fragments, film diffusé à la télévision allemande en 2006 ;
 Heimat, film allemand en deux parties sorti en 2013 au cinéma ;
 Magda, en version originale Heimat, un film allemand réalisé par Carl Froelich et sorti en 1938.
Heimat, loin de mon pays, une bande-dessinée de Nora Klug parue en français en 2018

Voir aussi 
 Heima, terme islandais qui a un sens similaire au mot allemand , un film musical sorti en 2007 sur la tournée islandaise de 2006 du groupe Sigur Rós.